Погро́м в Кра́кове (, ) — малоизвестный погром евреев в польском городе Краков 11 августа 1945 года.

Считается, что погром вызвали сплетни о том, что евреи похищают католических детей для ритуальных убийств. Подобные сплетни стали причинами и других погромов в истории Польши, в том числе и в Кельце в 1946 году. Поляки ограбили несколько еврейских магазинов и мастерских, повредили синагогу, избили неизвестное количество евреев. Определить точное количество погибших не представляется возможным.

Ход событий 

Из телеграммы комиссара госбезопасности Н. Н. Селивановского:

Утром 11 августа с. г. в синагогу на улице Судьбовой, где молились евреи, неизвестные подростки начали бросать камни в окна. Сторож синагоги задержал одного хулигана, который стал кричать, что его избивают. На крик собралась толпа с близлежащего базара и начала избивать евреев. В это время в толпе неизвестное лицо начало распространять слухи, что евреи в этой синагоге убили польских детей и что кровь польских детей евреями сдается для Красной Армии.

После того как отдельными милиционерами и неизвестными в польской форме были произведены задержания евреев, якобы виновных в убийстве польских детей, погромные проявления усилились. В районе Медовой улицы собралась тысячная толпа народа. В погроме приняла участие милиция, в частности работники 2-го комиссариата города Кракова, которые вместе с некоторыми солдатами Польского войска, а также лицами из железнодорожной охраны и участниками польской физкультурной молодёжной организации задерживали евреев, грабили и избивали их. Так, например, группа вооруженных и гражданских лиц напала на еврейский дом по улице Перемышльской, где избили и ограбили находившиеся там еврейские семьи. В полдень того же числа четыре милиционера и несколько гражданских лиц ворвались в квартиру еврейки Кляйнер, проживающей на улице Эстера #10, избили её, а также её дочь и находившихся там евреев Финкельштейн, Охрих и Деклера, после чего всех ограбили…

В результате погрома убита еврейка Бергер 55 лет и тяжело ранено пять человек. Несколько евреев легко ранено, а некоторые, по поступившим сведениям, пропали без вести. Толпой полностью разгромлена синагога Купа…

Погромные явления были прекращены в тот же день 11 августа с. г. путём ввода в район волнений польских частей, в том числе полка внутренних польских войск. Наши войска участия не принимали

Количество погибших 
После погрома информационное агентство Польпресс заявило, что в нём погиб один человек и пятеро были тяжело избиты. Анна Цихопек, издавшая книгу в Историческом Еврейском Институте, на основе фотографии похорон евреев, где видны 5 гробов, пишет о пятерых погибших. Тем не менее, по словам Цихопек, документы указывают на гибель только одной женщины. Юлиан Квек на основе документов, также изданных в этом Институте, утверждает, что была только одна жертва и, по его мнению, называть случившееся погромом нельзя. Дариуш Либёнка в своей рецензии утверждает, что Цихопек ошибается и на той фотографии, на которой она основывалась, изображены другие похороны.

Расследование 
В ходе расследования было задержано 145 человек, из них 40 милиционеров, шесть солдат Польского войска и 90 гражданских лиц.

Выяснилось, что погром стал следствием провокации. Подросток, бросавший камни в синагогу, показал на допросе, что ему предложили это сделать за деньги, а затем бежать и кричать, что евреи хотят его убить. Трое поляков в военной форме задержали в синагоге четырёх евреев и привели их в 1-й комиссариат милиции к дежурному милиционеру Шевчику. Там они назвались военнослужащими Краковского военного округа Василевским Яном, Перек Тадеушем и Гацек Романом. При этом они дали показания дежурному милиционеру, что были очевидцами, как доставленные ими четыре еврея убивали польских детей в синагоге. В дальнейшем выяснилось, что таких военнослужащих в округе нет. После показаний об убийствах детей некоторые польские милиционеры стали арестовывать и избивать евреев, что дополнительно спровоцировало толпу погромщиков. Личности зачинщиков и провокаторов погрома не были установлены.

Впоследствии высказывались предположения, что погром мог быть спровоцирован органами НКВД для дискредитации польского антикоммунистического подполья.

Во время Второй мировой войны поляки совершили военные преступления против своих соседей-евреев как минимум в 24 районах страны. К такому выводу пришла правительственная комиссия, расследовавшая события в Польше, относящиеся к началу Второй мировой войны.

См. также 
 Погром в Едвабне
 Погром в Кельце

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Мы хотим вырезать всех евреев, а всех сталинчиков выгнать»
 

Кровавый навет на евреев
История Кракова
Краков
1945 год в Польше
Холокост в Польше
События 11 августа
11
Конфликты 1945 года
Еврейские погромы в период Холокоста
Убийства, совершённые в 1945 году